Иемятъяха (устар. Иемят-Яха)— река в России, протекает в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Начинается в озере Иемятто, зеркало которого расположено на высоте 96,4 метра над уровнем моря. Течёт в южном направлении по болотистой местности. Устье реки находится в 508 км по левому берегу реки Пякупур на высоте 79,9 метра над уровнем моря. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Пур, речной подбассейн реки — Подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Пур.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 15040000112115300055134
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 115305513
 Код бассейна — 15.04.00.001
 Номер тома по ГИ — 15
 Выпуск по ГИ — 3

Примечания 

Реки Пуровского района
Притоки Пякупура